Název Jakubovany má více obcí:
 Jakubovany (okres Liptovský Mikuláš) – obec v okrese Liptovský Mikuláš na Slovensku
 Jakubovany (okres Sabinov) – obec v okrese Sabinov na Slovensku
 Chminianske Jakubovany – obec v okrese Prešov na Slovensku

Externí odkazy